Гаррард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаррард, Джеймс (1749—1822) — американский политик, член демократическо-республиканской партии, губернатор штата Кентукки в 1796—1804 годах.
 Гаррард, Ричард (1910—2003) — австралийский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр по борьбе.

Составные фамилии 
 Черри-Гаррард, Эпсли — британский полярный путешественник, участник экспедиции Р. Скотта в Антарктику в 1910—1913 годах.